Fotboll vid panamerikanska spelen 1967 spelades i Winnipeg, Manitoba, Kanada under perioden 24 juli-3 augusti 1967. Åtta lag delades in i två grupper där alla mötte alla inom respektive grupp. För första gången i avslutades turneringen i utslagsform.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com
 

Panamerikanska spelen
1967
Panamerikanska spelen 1967
Panamerikanska spelen 1967